Empresas
A Oktoplus é uma empresa 100% brasileira que atua no ramo de Tecnologia da Informação, promovendo soluções inovadoras para a gestão e monitoramento de programas de fidelidade. Foi fundada em 5 de junho de 2013, em Florianópolis, SC, pelo empreendedor Bruno Nissental, e iniciou seus serviços ao público 6 meses depois.

Os serviços da Oktoplus foram disponibilizados, inicialmente, apenas via web e, partir de 28 de agosto de 2014, foi lançado um aplicativo para smartphones, primeiramente para aparelhos com sistema iOS e, posteriormente, para aparelhos com a plataforma Android.

História
No dia 5 de junho de 2013, Pedro Medeiros de Paula, Bruno Nissental, Rogério Gomes e Carlos Eduardo Monguilhott fundaram a Oktoplus com o objetivo de criar um sistema onde fosse possível controlar todos os programas de fidelidade a partir de um único lugar.

Em dezembro de 2013, a Oktoplus iniciou os seus serviços ao público via web, reunindo 23 programas de fidelidade.

A partir de 28 de agosto de 2014, foi lançado o aplicativo da Oktoplus para smartphones com sistema iOS. Posteriormente, o aplicativo também foi disponibilizado para aparelhos com plataforma Android.

Em abril de 2015, a Oktoplus recebeu um investimento da Cventures Primus, fundo de venture capital que investe em empreendimentos inovadores, para acelerar a expansão da companhia. Em agosto de 2016, a empresa recebeu uma segunda rodada de investimentos da Cventures Primus, no valor de R$ 2 milhões.

Em julho de 2015, a solução já estava disponível para 40 opções de programas de fidelidade de diferentes tipos.

Em março de 2019, a empresa desativou suas operações via web e focou unicamente no aplicativo móvel.

Serviços
A Oktoplus reúne informações sobre mais de 40 opções de programas de fidelidade em um único local. É possível consultar saldo de pontos e milhas, ver o extrato de pontos e milhas a expirar e regras e informações sobre cada programa de fidelidade.

O aplicativo também disponibiliza um buscador de passagens aéreas, trazendo informações sobre o preço em reais e em milhas e permitindo ao usuário comparar as opções mais vantajosas.

Além disso, a ferramenta alerta sobre a expiração de pontos com sessenta dias de antecedência e calcula o saldo potencial de pontos entre os programas de fidelidade nos quais os pontos podem ser transferidos.

O usuário faz o cadastro dos programas de fidelidade pelo aplicativo web ou via smartphone.

Segurança
O aplicativo utiliza tecnologia de captura de dados, que acessa os portais de fidelidade, com a permissão do usuário, que precisa inserir login e senha.

A solução tem certificado de segurança e as informações fornecidas pelo usuário são criptografadas. Não é possível movimentar pontos por meio da ferramenta.